Wauters ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Wauters (1817–1898), belgischer Archivar und Historiker
 Alphonse-Jules Wauters (1845–1916), belgischer Geograph, Kolonialpolitiker und Kunstschriftsteller
 Ann Wauters (* 1980), belgische Basketballspielerin
 Arthur Wauters (1890–1960), belgischer Politiker
 Charles Augustin Wauters (1808–1869), belgischer Genre- und Historienmaler sowie Radierer
 Edward Wauters (* 1933), belgischer Fußballspieler und -funktionär
 Emile Wauters (1846–1933), belgischer Maler
 Eric Wauters (1951–1999), belgischer Springreiter

 Koen Wauters (* 1967), belgischer Sänger, Moderator, Schauspieler und Rennfahrer
 Marc Wauters (* 1969), belgischer Radrennfahrer
 Michaelina Wauters (* um 1620), niederländische Malerin, siehe Michaelina Woutiers

Sonstiges:
 Wauters Point, Landspitze von Two Hummock Island im Palmer-Archipel, Antarktis